Marouan Chouiref (27. svibnja 1990.), tuniški rukometaš. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Tuniški rukometaši